Пласи:

 Пласи — город в районе Пльзень-север Чешской Республики
 Пласи — коммуна в департаменте Кальвадос, Франция